Doglio ima više značenja:
 Doglio, Ancona
 Doglio, Perugia